Carlo Albani ist der Name folgender Personen:

* Carlo Albani (Adliger) (1687–1724), italienischer Adliger, Fürst von Soriano nel Cimino
 Carlo Albani (Sänger) (1872–1924), italienischer Opernsänger (Tenor) 
 Carlo Francesco Albani (1749–1817), italienischer Hofbeamter